Die Shimadzu All Japan Indoor Championships 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. März 2014 in Kyōto, Japan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. März 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 25 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Arata Onozawa
 Wang Chieh-fu
 Yuya Kibi
 Peng Hsien-yin

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Toshihide Matsui

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Kyōto